Bridgestone Doubles Championships 1987 po rocznej przerwie powrócił na dywanowe korty do hali w Tokio i został rozegrany w dniach 30 stycznia– 1 lutego 1987 roku. Z broniącej tytułu pary Barbara Potter i Pam Shriver na turniej przyjechała tylko ta druga z nową partnerką – Elise Burgin. Doszły aż do finału, lecz w decydującym meczu musiały uznać wyższość, aktualnych finalistek turnieju Virginia Slims Championships – Claudii Kohde-Kilsch i Heleny Sukovej.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 Bridgestone Doubles Championships 1987 Draw

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Japonii
1987 w Japonii
Zawody sportowe w Tokio